Антуан Бенуа Транкиль Бербигье (; 21 декабря 1782, Кадрусс, департамент Воклюз — 29 января 1838, Понлевуа, департамент Луар и Шер) — французский флейтист и композитор.

Уже в раннем детстве сам освоил флейту, скрипку и виолончель. В 1805 г. убежал из дома, воспротивившись воле семьи сделать из него юриста, и поступил в Парижскую консерваторию в класс Иоганна Вундерлиха (флейта) и Анри Монтана Бертона (гармония). Играл на флейте простых систем с 8 клапанами, был левшой.

В 1813 покинул Париж, чтобы избежать воинской повинности. С 1815 по 1819 служил в лейб-гвардии, последовал за Людовиком XVIII в Гент, и получил звание лейтенанта. Вернувшись в Париж в 1819, полностью посвятил себя музыке. В 1830 был вынужден покинуть столицу по политическим причинам. Последние годы жизни преподавал флейту и жил в провинциальном городке Понлевуа со своим другом виолончелистом Ю-Дефоржем и умер через неделю после смерти последнего.

Творчество 

Автор более 200 произведений для флейты — 15 томов дуэтов, концерты, 6 больших соло, 7 томов сонат, вариаций, фантазий, трио и романсов. Также автор многочисленных дуэтов для флейты и виолончели, написанных для музицирования с его другом виолончелистом. По мнению Маколея Фицгиббона (1914), Бербигье — первый из флейтистов-композиторов, чьи сочинения продолжают представлять живой интерес.

Из списка ныне изданных сочинений:

 18 упражнений для флейты
 7 дуэтов, op. 28
 Дуэт, op. 76 N 1
 3 больших дуэта, op. 61
 6 дуэтов, op. 59
 21 дуэта
 Увертюра к опере «Семирамида» Россини, — переложение для 3х флейт
 Школа игры на флейте (1818)
 Соло для флейты
 Большие характерные этюды (под редакцией Марселя Моиза)

Литература 
 Леонардо Де Лоренцо. My Complete Story of the Flute: The Instrument, the Performer, the Music (Texas Tech University Press, 1992 ISBN 0896722775, ISBN 9780896722774)
 Henry Macaulay Fitzgibbon. «The Story of the Flute». London, 1914 ISBN 0722232543
 A. Goldberg: Porträts und Biographien hervorragender Flöten-Virtuosen, -Dilettanten und -Komponisten. Moeck 1987 (Reprint v. 1906). ISBN 3-87549-028-2

Ссылки 
 Биография 
 Биография и полный список сочинений 

Флейтисты Франции
Академические музыканты Франции
Родившиеся в 1782 году
Умершие в 1838 году
Умершие 29 января
Персоналии по алфавиту